La palabra Nachi puede referirse a:

Nachi de Lobo, un personaje de Saint Seiya.
El Monte Nachi, en la prefectura de Wakayama.
El ''Nachi un crucero japonés de la Clase Myōkō, bautizado en honor al monte.